Aardewijn ist der Familienname folgender Personen:

 Anthonij Aardewijn (1698–1771), niederländischer Maler
 Pepijn Aardewijn (* 1970), niederländischer Ruderer